Салатница:
 Салатница — широкий сосуд с высокими стенками, в котором держат или приготавливают салаты.
 Салатница (концепция) — концепция интеграции, согласно которой представители различных культур могут образовывать единое, но не гомогенное общество.
  — чемпионский трофей немецкого футбола.